Habe steht für

 Habe, der juristische Begriff für Besitz

Habe ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Habe (1911–1977), österreichischer Journalist, Schriftsteller und Drehbuchautor